El Salvador kan syfta på:

Geografi

Chile 

 El Salvador (ort i Chile, Región de Atacama, Provincia de Chañaral, lat -26,24, long -69,63),

El Salvador

 El Salvador, självständig stat,

Filippinerna 

 El Salvador (kommun), Norra Mindanao, Province of Misamis Oriental,

Kuba 

 Municipio de El Salvador – kommun
 El Salvador (ort i Kuba), Provincia de Guantánamo,

Mexiko 

 El Salvador, Durango, 
 El Salvador (kommun), Zacatecas, 
 El Salvador, Guanajuato, Salvatierra, 
 El Salvador, Zacatecas,

Peru 

 Villa El Salvador, distrikt i utakanterna av Lima